Agronom – rolnik, specjalista w dziedzinie agronomii
 Agronom – chutor w obwodzie kurskim (Rosja)